Fillol ist der Familienname folgender Personen:
 Álvaro Fillol (* 1952), chilenischer Tennisspieler
 Jaime Fillol (* 1946), chilenischer Tennisspieler
 Ubaldo Fillol (* 1950), argentinischer Fußballtorhüter